Die 34. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Männer fand vom 6. bis 14. Dezember 2012 in der Aspire Akademie im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2012/13. 

Titelverteidiger war Nick Matthew, der im Halbfinale gegen den späteren Sieger Ramy Ashour ausschied. Ashour traf im Finale auf seinen ägyptischen Landsmann Mohamed Elshorbagy, der in seinem ersten Weltmeisterschafts-Finale stand. Für Ashour war es nach dem Titelgewinn 2008 und der Niederlage 2009 gegen Amr Shabana bereits das dritte Finale. Mit 2:11, 11:6, 11:5, 9:11, 11:8 sicherte sich Ramy Ashour seinen zweiten Weltmeistertitel und eroberte zudem zum Januar 2013 die Führung in der Weltrangliste zurück. Der bis dato Führende James Willstrop schied im Halbfinale gegen Elshorbagy aus.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Berichterstattung von Squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2012/13
2012
Squashturnier in Doha